Billie Jean Moffitt King (1943-), joueuse de tennis américaine ;
 Ronni Karpen Moffitt (1951-1976), militante politique américaine ;
 John Moffitt (1980-), athlète américain.
Patronyme anglais